Une occultation est de manière générale le fait de cacher à la vue, de rendre difficilement visible.

 En astronomie, une occultation est le passage d'un astre devant un autre.
 L'occultation est un processus consistant à masquer un signal lumineux dans le cadre d'une signalisation (ferroviaire, maritime).
 L'occultation dans l'islam chiite.
 En 'Pataphysique, l'Occultation correspond à la période de 25 ans pendant laquelle le Collège de 'Pataphysique a continué son activité secrètement, sans aucune manifestation publique. D'autre part, dans la vision pataphysique du monde, la naissance charnelle tout comme la mort sont des apparences. La naissance pataphysique est datée de la prise de conscience que tout, dans l'univers, est Pataphysique. Si cette conscience ne disparaît pas, il ne peut y avoir à proprement parler de mort. En conséquence les pataphysiciens considèrent la mort physique d'un des leurs comme une simple occultation. L'enveloppe charnelle n'ayant plus aucune manifestation publique.